Василий Чертков:
 Чертков, Василий Алексеевич (1726—1793) — генерал-поручик, губернатор Азовской губернии, генерал-губернатор Харьковского, Воронежского и Саратовского наместничеств.
 Чертков, Василий Александрович (1730—1790) — генерал-майор, член Военной коллегии.